Die weiße Flagge bezeichnet:

 ein Schutzzeichen in kriegerischen Situationen, siehe Parlamentärflagge
 ein Warnzeichen im Motorsport, siehe Liste der Flaggenzeichen im Motorsport#Weiße Flagge
 eine Gruppierung der Herero in Namibia, siehe Herero#Hintergrund